Het ATP-toernooi van Cincinnati 2019 (met de officiële naam Western & Southern Open) werd van 11 tot en met 18 augustus 2019 in de Amerikaanse stad Cincinnati gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati